Kackschen ist eine deutsche Ortsbezeichnung:
 Kackschen, historischer Name des Dorfes Königshuld (1938 bis 1946: Friedrichsweiler), Kreis Pillkallen (Schloßberg), Ostpreußen, seit 1946: Poljanskoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch:
 Groß Kackschen, 1938 bis 1946 Birkenhain (Ostpr.), Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen, seit 1946: Sadowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Klein Kackschen, 1938 bis 1946 Kleinbirkenhain, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen, seit 1946: Alexejewka (Kaliningrad, Krasnosnamensk), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland